Con el término Luis López Ballesteros usted quizá está buscando información sobre:

 Luis López Ballesteros y Varela (1782-1853), militar y político español del siglo XIX;
 Luis López Ballesteros (1869-1933), periodista y gobernador civil de Madrid;
 Luis López Ballesteros y de Torres (1896-1938), hijo del anterior, germanista y traductor español del siglo XX;
 Luis López-Ballesteros (1869-1933), periodista y gobernador civil de Madrid.